Caça de munteria, una forma de caça
 Batre, l'operació de separar el gra de la palla